La quinta temporada de La Proxima Supermodelo Australiana estrenó el 28 de abril de 2009 en Fox8. Las audiciones se llevaron a cabo durante octubre y noviembre de 2008 en toda Australia, y la producción de los episodios pregrabados comenzó en enero de 2009 y concluyó en marzo de 2009. Sarah Murdoch, modelo y presentadora de televisión, se convirtió en la anfitriona del programa, reemplazando a Jodhi Meares y uniéndose a los jueces Alex Perry y Charlotte Dawson. Harper's Bazaar, Cosmopolitan y Maybelline reemplazaron a los patrocinadores habituales de los ciclos anteriores, Vogue y Napoleon Perdis.

Los premios para este ciclo incluyeron un contrato de modelaje de un año con Priscilla's Model Management en Sídney, un viaje valorado en $25,000 para dos personas a la ciudad de Nueva York pagada por Maybelline, una posición como la cara de la nueva colección de colores de Maybelline, un editorial de ocho páginas en Harper's Bazaar Australia y $20,000 cortesía de U by Kotex.

La ganadora de la competencia fue Tahnee Atkinson, de 17 años, de North Fremantle, Australia Occidental.

Elenco

Concursantes
Adele Thiel, 18, 1.80m, Hornsby, 59 kg	 
Cassi Van Den Dungen, 16, 1.75m, Sunbury, 52 kg
Clare Venema, 16, 1.75m, Bridgewater, 55 kg	  
Eloise Hoile, 20, 1.77m, Glenunga, 56 kg
Franky Okpara, 18, 1.75m, Wanneroo, 58 kg
Georgie Kidman, 16, 1.75m, Castlemaine, 60 kg
Laura Mitchell, 20, 1.76m, Ocean Reef, 62 kg
Laura Tyrie, 18, 1.72m, Perth, 51kg
Leah Johnsen, 18, 1.73m, Oakleigh, 55 kg
Lola Van Vorst, 20, 1.81m, Newport, 68 kg 
Madison Wall, 17, 1.70m, Wurtulla, 53 kg
Mikarla Hussey, 18, 1.72m, Wollongong, 49kg
Tahnee Atkinson, 17, 1.73m, North Fremantle, 60 kg

Jueces
Alex Perry - diseñador
Charlotte Dawson - exmodelo, presentadora
Jonathan Pease - director creativo
Sarah Murdoch - exmodelo, presentadora

Resultados semanales

  La concursante ganó el reto semanal y quedó exenta  
  La concursante fue eliminada
  La concursante ganó el reto semanal
  La concursante ganó dos retos semanales
  La concursante ganó el reto semanal y fue eliminada
  La concursante ganó la competición

Sesiones de fotos 
 Episodio 1: Trajes de baño en Sydney Olympic Park
 Episodio 2: Tulle en un trapecio
 Episodio 3: Belleza natural
 Episodio 4: Promoción para toallas sanitarias U by Kotex
 Episodio 5: Lencería en el desierto
 Episodio 6: Chanel en un polo
 Episodio 7: Moda contra el cancer de seno
 Episodio 8: Iconos de la moda con modelos de Ford 
 Episodio 9: Turismo en las calles de Londres
 Episodio 10: Naufragio con vestidos de disenador

Episodios

Episodio 1
Las 13 concursantes llegaron a una sorprendente conferencia de prensa y desfile de moda, y la mejor participante recibió inmunidad de la eliminación. Después de mudarse a su nuevo hogar, las participantes tuvieron una sesión fotográfica en trajes de baño de alta costura en Sydney Olympic Park.

Episodio 2

Las participantes tuvieron una sesión con una nutricionista para aprender sobre el tamaño de las porciones y la alimentación saludable antes de dirigirse a un gimnasio para aprender sobre el estado físico. A esto le siguió un desafío de gimnasia en el que la ganadora tuvo la oportunidad de asistir al Sydney Ballet con la presentadora Sarah Murdoch junto con una amiga de su elección. Las modelos más tarde tuvieron que posar en un trapecio en una sesión de fotos para Cosmopolitan, en la cual se elegirían las ocho mejores fotos para publicarlas en un editorial de la revista.

Episodio 3
Las concursantes conocieron a un maquillador de Maybelline, Nigel Stanislaus, para una lección de maquillaje. Luego fueron desafiadas a presentarse en un comercial de Maybelline con sus propias líneas, y el drama se produjo después de que Lola se robara una de las líneas de Cassi. Para la sesión de fotos, las modelos fueron fotografiadas en tomas de belleza simplistas para mostrar su belleza natural.

Episodio 4
Las participantes restantes recibieron una lección de pasarela de Mink Sadowsky. Luego fueron enviadas a un mercado de frutas, y tuvieron que caminar en la parte trasera de un camión frente a los trabajadores del mercado para ganar una salida de compras valorada en $10,000. Para la sesión de fotos, las modelos tuvieron que posar en una campaña de toallas femeninas para U by Kotex, y la mejor foto fue elegida como uno de los nuevos anuncios de la marca.

Episodio 5
Después de una sesión de fotos falsa en una granja que probó su profesionalismo, las modelos fueron desafiadas a posar con esculturas hechas de hielo mientras vestian joyería. La ganadora del desafío recibió un collar de 18 quilates valorado en  $2,000, y como resultado del estrés, Cassi contempló abandonar la competencia. Las modelos luego viajaron al sur de Australia, donde visitaron la remota ciudad de Parachilna para una sesión de fotos en el desierto con un modelo masculino.

Episodio 6
Los últimas siete fueron llevadas a las oficinas de Harper's Bazaar para aprender más sobre las tendencias de la moda y el estilo. Luego participaron en un desafío de casting para  el juez y diseñador Alex Perry por su próximo desfile de mode a bordo del Queen Mary 2. Las modelos más tarde recibieron visitas de sus madres, antes de tener una sesión de fotos en la bahía para Chanel.

Episodio 7
Las participantes fueron informadas sobre cómo tratar con los medios de comunicación, y tuvieron un desafío para V Australia en el que tuvieron que aprender una variedad de líneas para promover la nueva aerolínea Virgin. La sesión de fotos hizo saltar a las modelos de un trampolín. Más tarde asistieron a Hugos Lounge para un evento benéfico de Fashion Targets Breast Cancer, y tuvieron que modelar los atuendos que usaron en la sesión de fotos para alentar a los A-Listers de la moda a pujar por sus vestidos.

Episodio 8
Las participantes llegaron al Instituto Nacional de Arte Dramático para una lección de actuación y tuvieron una audición para un comercial de Telstra a nivel nacional. Para la sesión de fotos, las modelos fueron llevadas a Fox Studios, donde tuvieron que posar con modelos de Ford de diferentes décadas, ya que representaron varios iconos de estilo correspondientes.

Episodio 9
Las últimas cuatro fueron llevadas a Londres, donde se reunieron con el exjuez de La Proxima Supermodelo Británica, Gerry DeVeaux, para una salida de compras por la ciudad. Luego fueron presentadas a la supermodelo Elle Macpherson. Más tarde tuvieron visitas con agentes de Storm Model Management y Premier Model Management, y participaron en una sesión fotográfica de turismo en las calles de Londres. Al final de la semana viajaron de regreso a Australia para la penúltima eliminación.

Episodio 10
Las tres últimas participantes se reunieron con Priscilla Leighton-Clarke y Sarah Murdoch en Model Management de Priscilla, y se les dijo que asistirían a los cástines para la Semana de la Moda Australiana. La mejor concursante fue recompensada con un viaje a Broome. Las participantes más tarde llegaron a Garie Beach, Royal National Park para una sesión de fotos con Jez Smith en la que tuvieron que trabajar tanto individualmente como en equipo. En el panel, los jueces decidieron quienes avanzarían a la final en vivo.

Episodio 11
Las concursantes previamente eliminadas regresaron y se reunieron con las dos finalistas (Cassi Y Tahnee) en un desfile de moda. Las finalistas luego repasaron su viaje individual a lo largo de la temporada. Los jueces dieron sus votos para cada una de las finalistas, y después de agregar el voto del público a la votación de los jueces, Tahnee fue coronada como la quinta ganadora de La Proxima Supermodelo Australiana.

Tahnee y Cassi ambas recibieron un total de cuatro votos durante la final, pero los espectadores votaron a favor de Tahnee. La votación del público tuvo mayor peso en términos de porcentaje, lo cual le permitió a Tahnee ganar.

Referencias

Enlaces externos 
 Official Australia's Next Top Model website
 Alamela Rowan's Next Top Model blog

Programas de televisión de Australia
Reality shows